Досрочные президентские выборы в Чили проходили 1 февраля 1942 года после смерти президента Педро Агирре. Новым президентом стал кандидат от Радикальной партии Хуан Антонио Риос, получивший 56% голосов избирателей, явка составила 80%.

Предвыборная обстановка 

Президент Педро Агирре умер от туберкулёза 25 ноября 1941 года. Вице-президент Джером Мендес в соответствии с избирательным законом назначил досрочные выборы. Кандидат от Радикальной партии Хуан Антонио Риос был поддержен многими партиями, включая Социалистическую, Коммунистическую, Демократическую партии, Партию демократов, Национальную антиибаньестскую фалангу Либеральной партии и Либерально-фашистское движение. Эти группы сформировали Демократический альянс. Бывший президент Карлос Ибаньес организовал Национальное движение, поддержанное фашистскими и нацистскими группами. После долгих обсуждений, Консервативная партия и Либеральная партия также согласились поддержать Ибаньеса. Несколько социалистов и демократов также его поддержали. В результате на выборах победу одержал Риос, расстроив в очередной раз президентские амбиции Карлоса Ибаньеса.

Результаты

Примечания

Ссылки 
 Elección Presidencial 1942 

Чили
Выборы в Чили
1942 год в Чили